Шикши́н — русская фамилия. Известные носители:

 Шикшин, Валерий Дмитриевич (1948—2020) — российский тренер, заслуженный тренер России по игре го.
 Шикшин, Илья Валерьевич (род. 1990) — российский спортсмен, чемпион Европы по го, 4-й профессиональный дан.

 Шикшина, Светлана Валерьевна (род. 1980) — российская спортсменка, чемпионка Европы по го, 3-й профессиональный дан.